Ben Avon (Allegheny County), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania in Allegheny County
Ben Avon (Indiana County), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania in Indiana County
Ben Avon (Schotland), een berg in Schotland